Феджету-де-Сус () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Гімеш-Феджет.
 Феджету-де-Сус () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Пояна-Вадулуй.